Columbia County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Columbia County Courthouse (Arkansas), NRHP-Nr. 78000580
 Columbia County Courthouse (Florida)
 Columbia County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80001005
 Columbia County Courthouse (New York)
 Columbia County Courthouse (Oregon)
 Columbia County Courthouse (Pennsylvania)
 Columbia County Courthouse (Washington), NRHP-Nr. 75001845
 Columbia County Courthouse (Wisconsin)